43. Šahovska olimpijada održana je 2018. u Gruziji. Grad domaćin bio je Batumi.

Vrijeme i mjesto održavanja 
Održan je od 23. rujna do 6. listopada 2018. godine u gruzijskom gradu Batumiju. Domaćinstvo je dobio ispred konkurenta Durbana iz Južne Afrike. U isto vrijeme se održala i ženska Šahovska olimpijada. Gaprindašvili kup za najbolji kombinirani rezultat s obaju turnira osvojila Kina je ispred Rusije i Kine.

Poredak na ljestvici 
Turnir se igrao po švicarskom sustavu.
Poredak na ljestvici određivao je u slučaju jednakog broja bodova:
 broj osvojenih bodova u dvobojima reprezentacija: 2 za pobjedu, 1 za neriješeno, 0 za poraz
 Olimpijada-Sonneborn-Bergerov sustav bez najdonjeg rezultata (Hanti-Mansijsk)
 bodovi (bodovi iz dvoboja na pločama)
 zbroj bodova iz dvoboja bez donjeg najdonjeg rezultata  (Hanti-Mansijsk)

Konačni poredak na Šahovskoj olimpijadi 2018. s rezultatima po kolima.

Dodatni kriteriji za poredak
 Bod: broj osvojenih bodova u dvobojima reprezentacija: 2 za pobjedu, 1 za neriješeno, 0 za poraz
 Vr2:Olimpijada-Sonneborn-Bergerov sustav bez najdonjeg rezultata (Hanti-Mansijsk)
 BP: bodovi (bodovi iz dvoboja na pločama)

Sudionici 
Turnir su završile 184 reprezentacije. Gruzija je kao domaćin imala pravo na tri sastava. Pakistan se prijavio na turnira ali nije doputovao. Nekoliko je reprezentacija doputovalo prekasno pa nisu smjele sudjelovati. U prvom krugu susrete odigralo je nekoliko reprezentacija koje poslije nisu završile turnir te su protivnici u narednim kolima dobili dvoboje bez borbe. Osim država i nekih poddržavnih saveza sudjelovale su momčadi IBCA, ICCD i IPCA. To su izabrane momčadi međunarodnog saveza slijepih i slabovidnih  (International Braille Chess Association), gluhih (International Chess Committee of the Deaf) i osoba s invaliditetom (International Physically Disabled Chess Association).

Popis sudionika na Šahovskoj olimpijadi 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gruzija 2
 
 
 
 
 
 
 
 Gruzija 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 IPCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IBCA||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICCD||

Poredak osvajača odličja

Izvori

Vanjske poveznice 
Chess-results.com 43rd Olympiad Batumi 2018 Open, Schachturnier-Ergebnisserver 

2018.
Šah u Gruziji
Međunarodna športska natjecanja u Gruziji